Суперкубок Німеччини з футболу 1995 — 9-й офіційний розіграш турніру (12-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 5 серпня 1995 року між чемпіоном Німеччини «Боруссією» (Дортмунд) та володарем кубка Німеччини «Боруссією» (Менхенгладбах).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

Німеччина
1995
1995 у німецькому спорті